Trollhättan kan syfta på:

 Trollhättan – en tätort i Sverige
 Trollhättans kommun – en kommun i Västra Götalands län
 Trollhättans stad – en tidigare kommun i Älvsborgs län 1916–1970
 Trollhättans municipalsamhälle – ett tidigare municipalsamhälle 1896–1916
 Trollhättans socken – en socken i Västergötland i Väne härad 1860–
 Trollhättans landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Älvsborgs län 1862–1916
 Trollhättans församling – en församling i Väne kontrakt i Skara stift 1860–
 Trollhättans distrikt – ett distrikt i Trollhättans kommun och Västra Götalands län 2016–
 IFK Trollhättan – idrottsförening i Sverige
 Trollhättan 33 – en fastighet vid Brunkebergstorg i Stockholm